Церква святого Димитрія Солунського — християнський храм на честь святого Димитрія Солунського.



Київ 
 Храм святого великомученика Димитрія Солунського (с. Жуляни)

Вінницька область

Волинська область 
 Церква святого Димитрія Солунського (Антонівка) — ПЦУ
 Храм на честь святого великомученика Димитрія Солунського (Вишнів) — УПЦ МП
 Храм святого великомученика Дмитрія Солунського (Луцьк) — ПЦУ
 Храм святих великомученика Димитрія та мученика Нестора Солунських (м. Луцьк, вул. Гетьмана Мазепи) — ПЦУ
 Свято-Дмитрівська церква (Гішин) — УПЦ МП
 Церква святого великомученика Дмитрія Солунського (Підліси)
 Церква святого Дмитрія Солунського (Самійличі) — ПЦУ
 Собор Димитрія Солунського (м. Ковель) — ПЦУ

Дніпропетровська область 
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Дніпропетровськ) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Жовте) — ПЦУ
 Каплиця на честь святого великомученика Димитрія Солунського (Олександропіль) — ПЦУ

Донецька область 
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Михайлівка) — ПЦУ

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область 
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Берем'яни) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Білі Ослави) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Будзин) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Дземброня) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Ковалівка) — ПЦУ і УГКЦ (почергово)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Кропивище) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Лісна Велесниця) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Марківці) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Печеніжин) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Раковець) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Рожневі Поля) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Журів) — УГКЦ

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область 
 Церква святого великомученика Дмитрія (Добряни) — УГКЦ
 Військова каплиця святого великомученика Димитрія Солунського (Новий Калинів) — ПЦУ

Миколаївська область

Одеська область 
 Свято-Дмитрівська церква (Понятівка)
 Свято-Дмитрівська церква (Пужайкове)

Полтавська область

Рівненська область 
 Свято-Дмитрівська церква (с.Липа, Дубенський р-н)

Сумська область

Тернопільська область 
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Боришківці) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Бурдяківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Вербівка) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Вовчківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Грабківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Гранітне)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Гриньки) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Добрівляни) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Дмухівці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Дуліби) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Дунаїв)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Жолобки)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Застав'є) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Зелений Гай)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Зборів) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Івашківці) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Киданці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Козачки)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Козярі) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Колодіївка) — УГКЦ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Комарівка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Коршилівка) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Красносільці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Кулаківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Літятин)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Лішня) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Миролюбівка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Мишків) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Москалівка) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Мшанець)
 Церква святого Димитрія Солунського (Новики) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Пізнанка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Плесківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Плотича) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Потік)
 Каплиця святого Димитрія (Рідколісся)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Саджівка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Самолусківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Семиківці)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Скоморохи)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Скомороше) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Сорока) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Старі Петликівці) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Суходіл)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Теофілівка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Хомівка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Чагарі)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Чернилівка) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Швейків)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Шкроботівка)
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Юр'ямпіль) — ПЦУ

Харківська область

Херсонська область 
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Любимівка) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Станіслав) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Чорноморське) — ПЦУ
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Красне)

Хмельницька область 
 Церква святого Димитрія Солунського (Слобідка)
 Церква святого Димитрія Солунського (Ставниця) — ПЦУ

Чернівецька область

Чернігівська область 
 Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Вижниця) — ПЦУ

Базиліка святого Дмитрія (Салоніки)

Церква святого великомученика Димитрія Солунського (Окниця)



Церква Святого Дмитрія Солунського у Влахернському монастирі у Московській області

Примітки

Джерела